Cedarville (Arkansas) a Arkansas, Estats Units.
 Cedarville (Califòrnia) a Califòrnia, Estats Units.
 Cedarville (Illinois) a Illinois, Estats Units.
 Cedarville (Kentucky) a Kentucky, Estats Units.
 Cedarville (Maryland), una àrea no incorporada a Maryland
 Cedarville (Nova Jersey) a Nova Jersey, Estats Units.
 Cedarville (Ohio) a Ohio, Estats Units.